Guten Tag steht für:
 Guten Tag, Album der Band Varg; siehe Varg (Band)
 Guten Tag (Lied), Lied der Band Wir sind Helden
 Guten Tag, eine Grußformel; siehe Gruß

Siehe auch:
 Guttentag (Begriffsklärung)
 Guten Tach, Musikalbum